Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2011 odbyły się 22 i 23 stycznia 2011 w niemieckim Winterbergu. Była to 17. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 28 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni 

2011 w skeletonie
Sport w Winterbergu
Mistrzostwa Europy w skeletonie